

Astronomia
 22706 Ganguly – asteroide della fascia principale

Persone
 Anil Ganguly – regista e sceneggiatore indiano
 Surya Shekhar Ganguly – scacchista indiano